Ел Веинте има више значења:

 Ел Веинте (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Веинте (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Веинте (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Веинте (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Веинте, Сан Хоел (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Веинте (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Веинте (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Веинте, Ла Пеања (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Веинте (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Веинте (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику